Slovo sláma má několik významů:

obecně
 sláma – vyschlá stébla obilí po sklizni

příjmení mužů
 Bohdan Sláma (1967) – český filmový režisér, scenárista, herec a pedagog
 Bohumil Sláma (1877–1961) – český architekt
 Bohuslav Sláma (1925) – český hokejista a fotbalista
 David Sláma (1946–2020) – česko-německý kameraman   
 František Sláma (1923–2004) – český violoncellista
 František Sláma (buditel) (1850–1917) – slezský buditel, spisovatel a politik
 František Josef Sláma (1792–1844) – český římskokatolický kněz
 Igor Sláma (1959) – český cyklista
 Jaroslav Sláma – více nositelů, viz rozcestník
 Josef Sláma (1865–1920) – český národně sociální politik, poslanec Říšské rady
 Jiří Sláma (1934–2020) – český archeolog a historik
 Julius Sláma (1877–???), český a československý politik a senátor Národního shromáždění ČSR
 Miroslav Sláma (1917–2008) – československý hokejový obránce, mistr světa a Evropy
 Ondřej Sláma (1969) – český onkolog
Otomar Sláma (1988) - český odborník v oblasti technologického transferu
 Radek Sláma (1980) – český fotbalista
 Tomáš Sláma (moderátor) (1940–2004) – český redaktor, publicista a Moderátor
 Věroslav Sláma (1930–2018) – český příslušník 3. odboje, politický vězeň, politik, poslanec FS

příjmení žen
 Eva Slámová (1959–2010) – česká překladatelka, divadelní režisérka a šéfredaktorka nakladatelství Argo
 Klára Long Slámová (1977) – česká právnička
 Marie Slámová-Kettnerová (1932–???) – česká a československá politička

Související články 
 slámka

Externí odkazy